Джедкаура Шабатака (или Дедкауре Шабатока) (Σεβιχώς у Манефона) — фараон XXV династии Древнего Египта (нубийская династия), правивший в 707/706—690 гг. до н. э..

Тронное имя Джедкаура (Дедкауре) можно перевести как «Несокрушимая Душа бога Ра». Шабатака сменил на троне фараона Шабаку.

Биография

Происхождение 
Считается, что Шабатака был сыном фараона Пианхи и королевы Пебатмы, хотя есть и мнение, что он был братом Пианхи. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона Шабатака называется сыном Шабаки (по Манефону).

Военные походы 
На царствование Шабатаки выпадают палестинские походы царя Ассирии Синахериба. В это время интересы двух супердержав — Аccирии и Древнего Египта столкнулись на Ближнем Востоке. Обе державы стремились расширить своё влияние на близлежащие земли. Государства Сирии, Финикии и Палестины при поддержке Египта образовали союз против Ассирии. В коалицию входили: Тир, Сидон, Арвад, Библ, Ашдод, Экрон (ассир. Ашкаруна, совр. Акыр), Аскалон, Аммон, Моав, Иудея, арабские племена, Египет и другие. Царь иудейский Езекия и сирийская коалиция рассчитывали на египетскую поддержку. Книга Царств (IV, 19), впрочем, рассказывая об этих событиях, говорит о фараоне Тахарка, Иосиф Флавий называет египетского фараона «Тарсик». Геродот говорит о царе Сефоне (II, 141), бывшем жрецом бога Пта и избавившемся чудесно от нашествия Синахериба, царя Ассирии. Воины отказались служить царю, лишившему их некоторых преимуществ; царь обращается к божеству, и оно насылает на неприятельский лагерь мышей, перегрызших вооружение в одну ночь. Возможно, что Сефон тождествен с Шабатакой.

Стела из Кава повествует, что Шабатака отправил своих братьев, среди которых и Тахарка (есть мнение, что он был не родным, а двоюродным братом), выступить с войском из Нубии в Фивы для войны с ассирийцами. Битва датируется 701 годом до н. э. Другая стела рассказывает, что Иерусалим подвергся нападению Ассирии, и фараон кушитов выступил на помощь союзникам против Синахериба.

Период правления 
В Берлинском музее есть стены небольшого сооружения, воздвигнутого Шабатакой в Фивах у священного озера Карнака для склада ежедневных жертвенных даров Амону. На одной из стен изображён царь, подносящий белый хлеб богам Амону и Мут. На голове у него эфиопская диадема с двумя уреями — символ господства над Египтом и Нубией; в ушах — кушитские серьги в виде голов овна. Над Амоном надпись, обещающая покорить царю «все страны»; Мут обещает ему «много юбилеев».

Шабатака царствовал не более 12 лет и, вероятно, был низложен и убит Тахаркой. Впоследствии на упомянутых изображениях были вырезаны имена Шабатаки и уничтожен один урей, как оскорбительный для национальной гордости египтян. Секст Африкан цитируя Манефона указывает, что Шабатака, названный Себихосом, правил в течение 14 лет, но Евсевий Кесарийский (из Синкелла и Армянская версия), ссылаясь на того же Манефона, говорит — Шабатака царствовал 12 лет.

Но надпись на статуе Верховного жреца Амона Харемахета (XXV династия) помогла установить последовательность правителей: Шабатака правил ранее Шабаки, а не наоборот.

Гробница 
Захоронение — Ku 18, Эль-Курру.

Имя

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Шабатака на сайте livius.org
 Шабатака на сайте antikforever.com

Фараоны по алфавиту
Фараоны XXV династии
Правители Африки VII века до н. э.
Персоналии по алфавиту
Цари Куша